In der Liste US-amerikanischer Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg sind Jagdpiloten der Luftstreitkräfte der Vereinigten Staaten (United States Army Air Forces, United States Navy, United States Marine Corps) im von 1939 bis 1945 dauernden Zweiten Weltkrieg aufgeführt, die mindestens 20 Abschüsse erzielt hatten.

Übersicht 

Die Tabelle enthält die US-amerikanischen Flieger ab 20 bestätigte Abschüssen mit
 Name
 Dienstgrad
 Zahl der bestätigten Luftsiege
 Auszeichnungen
 Einheit
 Todesdatum (†)

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um.

Siehe auch 
 Liste deutscher Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg
 Liste japanischer Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg
 Liste britischer Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg
 Liste sowjetischer Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg

Literatur 
 Edward H. Sims: Jagdflieger, die großen Gegner von einst. Verlag: Motorbuch.
 Christopher Chant / Richard Humble: Das große Buch der Luftkämpfe. Verlag: Buch und Zeit Verlagsgesellschaft.

Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg, amerikanische